Albert Benteli ist der Name folgender Personen:

* Albert Benteli (Naturwissenschaftler) (1843–1917), Schweizer Naturwissenschaftler
 Albert Benteli (Verleger) (1867–1944), Schweizer Verleger